Quo vadis, Domine? (в переводе с латинского — «Куда ты идёшь, Господи?») — фраза, сказанная, по преданию, апостолом Петром Иисусу Христу.

В русском языке распространён церковнославянский вариант этой фразы — «Камо грядеши» (об источнике см. в статье). Под этим названием по-русски известны многие произведения, в оригинале называющиеся «Quo vadis».

Кино и телевидение 
  — чёрно-белый немой художественный кинофильм  и  (Италия, 1924).

Музыка 
  — канадская дэт-метал-группа из Монреаля.
  — польская метал-группа из Щецина.
 Quo Vadis? — студийный альбом и одноимённая песня российской группы «Электрофорез».

Другое 
  — ресторан в Сохо (Лондон).

См. также 
 Домине-Кво-Вадис — церковь в Риме.
 Камо грядеши (значения)